HMS Caesar je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Caesar (1777) 
 HMS Caesar (1793) 
 HMS Caesar (1853) 
 HMS Caesar (1896) 
 HMS Caesar (R07)

Caesar